Who’s That Girl? может употребляться в следующих статьях:
 Кто эта девчонка? () — американский художественный фильм при участии певицы Мадонны.
 Who’s That Girl (саундтрек) — альбом-саундтрек к фильму.
 «Who’s That Girl» (песня Мадонны) — заглавная песня фильма.
 Who’s That Girl World Tour — мировой тур певицы Мадонны.
 Who’s That Girl — Live in Japan — концертная запись тура, выпущенная на DVD.
 «Who’s That Girl?» (песня Eurythmics) — песня британского дуэта Eurythmics.
 «Who’s That Girl?» (песня Ив) — песня американской рэп-исполнительницы Ив.
 «Who’s That Girl» (песня Гая Себастьяна) — песня австралийского певца Гая Себастьяна.
 «Who’s That Girl» (песня Робин) — песня шведской певицы Робин.
 «Who’s That Girl?» — песня американской певицы и актрисы Хилари Дафф из альбома Hilary Duff.
 «Who’s That Girl» — песня бельгийской группы Lasgo из альбома Far Away.
 «Who’s That Girl», a song by Stephanie Bentley from Hopechest
 «Who’s That Girl (She’s Got It)» — песня британской группы A Flock of Seagulls из альбома Dream Come True.